СО — абревіатура.

 CO — оксид вуглецю (II).

іншими мовами 

 СО — сертифікат походження
 СО — Колумбія
 СО — поштовий код штату Колорадо

Скорочення